Dit is een overzicht van de belangrijkste rivieren in Litouwen.

 
Litouwen
Rivieren